Beatriu del Regne Unit (princesa de Battenberg) (1857-1944)
 Beatriu del Regne Unit (duquessa de Galliera) (1884-1966)
 Beatriu del Regne Unit (princesa del Regne Unit) (1988)